CBC é uma sigla que pode significar:

 Comitê Brasileiro de Clubes
 Companhia Brasileira de Cartuchos
 Congresso Brasileiro de Cinema
 Canadian Broadcasting Corporation, uma das maiores emissoras de TV Aberta do Canadá
 Chubu-Nippon Broadcasting, uma rádio regional e rede de televisão no Japão
 Cipher-Block Chaining, um modo de operação em criptografia
 Confederação Brasileira de Ciclismo
 Convenção Batista Conservadora
 Central Brasileira de Comercialização

Desambiguações de siglas